Die Netball-Weltmeisterschaft 1999 war die zehnte Austragung der Weltmeisterschaft im Netball. Die Weltmeisterschaft wurde in Christchurch, Neuseeland in der Westpac Arena auf Hallenspielfeldern ausgetragen. Im Finale setzte sich Australien mit 42:41 gegen Neuseeland durch und konnte sich so die achte Weltmeisterschaft sichern.

Teilnehmer

Format 
In einer Vorrunde spielten zehn Mannschaften in zwei Fünfergruppen um vier Plätze in der Hauptrunde im Play-Off-System. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen Punkt. In der Hauptrunde gab es abermals zwei Gruppen mit jeweils acht Mannschaften. Die besten vier einer jeden Gruppe qualifizierten sich für das Viertelfinale, von wo ab dann der Turniersieger im Play-Off-System ausgespielt wurde. Des Weiteren wurden alle Plätze in Platzierungsspielen vergeben.

Vorrunde 
Während des Turniers gab es die folgenden Ergebnisse.

Round 1

Round 2

Trostrunde

Gruppe A 
Tabelle

Spiele

Halbfinale

Platzierungsspiele

Hauptrunde

Gruppe A 
Tabelle

Spiele

Gruppe B 
Tabelle

Spiele

Platzierungsspiele

Viertelfinale

Halbfinale

Spiele um die Plätze 9 bis 16

Finalrunde

Viertelfinale

Halbfinale (5 bis 8)

Halbfinale

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Finale 

Damit hat Australien zum achten Mal die Weltmeisterschaft für sich entschieden.

Einzelnachweise 

1999
Sportveranstaltung 1999
Sportveranstaltung in Christchurch
Weltmeisterschaft 1999